Старая Збурьевка () — село в Голопристанском районе Херсонской области Украины. В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.

Население по переписи 2001 года составляло 2428 человек. Почтовый индекс — 75630. Телефонный код — 5539. Код КОАТУУ — 6522385301.

В селе родился Герой Советского Союза Иван Королюк.

В кино 
В 2015 году вышел документальный фильм «Украинские шерифы» режиссёра Романа Бондарчука, повествующий о трудовых буднях двух жителей села, взявших на себя ответственность за сохранение правопорядка в селе.

См. также 
 Старая Збурьевка на сайте Верховной рады Украины

Ссылки 

Населённые пункты Голопристанского района